Леонель Хесус Ванджони (; род. 5 мая 1987 года, Вилья-Конститусьон, Санта-Фе) — аргентинский футболист, защитник  клуба «Монтеррей» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Ванджони — воспитанник клуба «Ньюэллс Олд Бойз». 4 августа 2007 года в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал в аргентинской Примере. В этом же поединке Леонель забил свой первый гол за «Бойз». В начале 2013 года он перешёл в «Ривер Плейт». Сумма трансфера составила 1,1 млн. евро. 11 февраля в матче против «Бельграно» Ванджони дебютировал за новую команду. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Ривер Плейт». В 2014 году Леонель помог команде выиграть чемпионат, а также завоевать Южноамериканский кубок и Суперкубок Аргентины. В 2015 году Ванджони стал обладателем Кубка Либертадорес и Рекопа Южной Америки, а также занял второе место на клубном чемпионате мира.

Летом 2016 года после окончания контракта с «Ривер Плейтом» Ванджони на правах свободного агента перешёл в итальянский «Милан». 16 января 2017 года в матче против «Торино» он дебютировал в итальянской Серии A.

22 июля 2017 года Леонель перешёл в мексиканский «Монтеррей», подписав соглашение на три года. Сумма трансфера составила 1,7 млн. евро. 10 сентября в матче против «Некаксы» он дебютировал за мексиканской Примере. 1 октября в поединке против «Керетаро» Ванджони забил свой первый гол за «Монтеррей».

Международная карьера 
1 октября 2009 года в товарищеском матче против сборной Ганы Ванджони дебютировал за сборную Аргентины.

Достижения 

Командные

 «Ривер Плейт»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Финаль 2014
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки — 2015
 Обладатель Кубка Либертадрес — 2015
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2014
 Клубный чемпионат мира — 2015
 Обладатель Суперкубка Италии — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 
 Football-Lineups player profile
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монтеррей»